Барклеј има више значења:
 Барклеј (Њу Џерзи)
 Барклеј (Мериленд)